Ку́усисто () — финская фамилия. Известные носители:

 Куусисто, Илкка (род. 1933) — финский композитор.
 Куусисто, Мика (род. 1967) — финский лыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Куусисто, Пекка (род. 1976) — финский скрипач.
  (1905—1988) — финский композитор.
  (род. 1974) — финский композитор.